Terrell Raymonn Suggs, né le  à Minneapolis, est un joueur américain de football américain évoluant au poste de linebacker.

Biographie 

Terrell Suggs réalise une exceptionnelle saison 2011 qu'il termine avec , sept fumbles forcés et deux interceptions. Il est désigné à la fin de la saison meilleur joueur défensif de l'année.

En , il passe Ray Lewis pour devenir le joueur des Ravens de Baltimore ayant joué le plus grand nombre de matchs de saison régulière.

En mars, Suggs signe avec les Cardinals de l'Arizona pour finir sa carrière dans l'État dans lequel il a joué au niveau universitaire.

Après avoir été laissé libre par les Cardinals de l'Arizona, il signe avec les Chiefs de Kansas City le .

Statistiques 

| 2003 || Ravens || 16 || 27 || 19 || 8 || 12 || 1 || 11 || 3 || 0 || 5 || 4
|-
| 2004 || Ravens || 16 || 60 || 45 || 15 || 10,5 || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 2005 || Ravens || 16 || 69 || 46 || 23 || 8 || 2 || 38 || 5 || 0 || 3 || 1
|-
| 2006 || Ravens || 16 || 64 || 46 || 18 || 9,5 || 0 || 0 || 7 || 0 || 3 || 2
|-
| 2007 || Ravens || 16 || 80 || 52 || 28 || 5 || 0 || 0 || 6 || 0 || 1 || 0
|-
| 2008 || Ravens || 16 || 68 || 53 || 15 || 8 || 2 || 86 || 9 || 2 || 2 || 1
|-
| 2009 || Ravens || 13 || 59 || 44 || 15 || 4,5 || 0 || 0 || 5 || 0 || 1 || 1
|-
| 2010 || Ravens || 16 || 68 || 53 || 15 || 11 || 0 || 0 || 4 || 0 || 3 || 0
|-
| 2011 || Ravens || 16 || 70 || 50 || 20 || 14 || 2 || 9 || 6 || 0 || 7 || 0
|-
| 2012 || Ravens || 8 || 22 || 17 || 5 || 2 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013 || Ravens || 16 || 80 || 47 || 33 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 1
|-
| 2014 || Ravens || 16 || 69 || 39 || 30 || 12 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| 2015 || Ravens || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2016 || Ravens || 15 || 35 || 28 || 7 || 8 || 0 || 0 || 4 || 0 || 3 || 0
|-
| 2017 || Ravens || 16 || 49 || 37 || 12 || 11 || 0 || 0 || 4 || 0 || 4 || 0
|-
| 2018 || Ravens || 16 || 34 || 25 || 9 || 7 || 0 || 0 || 6 || 0 || 1 || 1

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en octobre 1982
Naissance à Minneapolis
Joueur américain de football américain
Linebacker
Joueur vainqueur du Super Bowl
Joueur sélectionné au Pro Bowl
Joueur de football américain des Sun Devils d'Arizona State
Choix de draft des Ravens de Baltimore
Joueur des Ravens de Baltimore
Joueur des Cardinals de l'Arizona
Joueur des Chiefs de Kansas City
Vainqueur du Bronko Nagurski Trophy